Andrea Gabrieli (1510-1589) – compositore e organista italiano
Antonio Gabrieli (1902-1984) – politico italiano
Francesco Gabrieli (1904-1996) – orientalista e arabista italiano
Francesco Pantaleo Gabrieli (1888-1962) – magistrato italiano
Franco Gabrieli (1962), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Gabriele Gabrieli o de Gabrielis, o anche de Gabrieli (1671-1747) – architetto svizzero, attivo in Germania
Giovanni Gabrieli (1557-1612) (nipote di Andrea) – compositore e organista italiano
Giulia Gabrieli (1997-2011) – giovane italiana proclamata serva di Dio dalla Chiesa cattolica
Giuseppe Gabrieli (1872-1942) – orientalista e bibliotecario italiano 
Onofrio Gabrieli (1619-1706) – pittore italiano
Vittorio Gabrieli (1917-2017) – critico letterario, traduttore, antifascista e accademico italiano

Pagine correlate 
Gabriele (disambigua)